Artur Burszta – polski wydawca
 Józef Burszta – polski etnograf, socjolog i historyk
 Wojciech Burszta – polski antropolog kultury